Raúl Francisco Guzmán Bustamante (Caracas,Venezuela 27 de noviembre 1989), más conocido como RAUL BARTENDER es un youtuber, streamer y bartender. 

Con más de 291 millones de reproducciones en su canal principal RAULBARTENDER es el creador de contenido (en la industria de las bebidas) con mas seguimiento de América latina. Sus videos educativos abarcan la historia, producción y clasificación de las bebidas alcohólicas mas importantes e influyentes.

Biografía 
A los 16 años comienza a jugar béisbol profesional en ligas como Liga Nacional Bolivariana de Béisbol entre otras. En el 2011 realiza su primer curso de coctelería en la escuela reconocida tutrago.com. Así comienza su vida en la industria de las barras ganando torneos de cocteleria y flairbartending. También ha representando marcas de bebidas alcohólicas como embajador y exponente.

En 2016 apertura su escuela para bartenders School of flair.

En 2019 recibe una oferta para ser instructor en la famosa franquicia de escuelas para bartenders EUROPEAN BARTENDER SCHOOL en su cede en Miami, Estados Unidos donde reside actualmente. Paralelamente comienza la creación de su canal y redes sociales.

Exposiciones 
En el 2015, Raul es seleccionado como bartender representante de Ron de venezuela, realizando cocteles y exhibiciones de flair en expos reconocidas como:

 Italian Rum Festival Italia
 EXPO Milano Show flair Italia
 5TH German Rum Festival Alemania
 Bar Convent Berlin  Alemania
 Salon du Rhum Belgica Belgica
 Rum Fest  Londres
 Vinexpo Burdeos Francia

Torneos 
2013 Campeonato Nacional de Venezuela 3er lugar Caracas - Venezuela

2013 SEMINARIO OPEN FLAIR VEROES 2do Lugar Caracas - Venezuela 

2014 I Congreso Internacional de Destilados 1er Lugar Valencia - Venezuela

2015 II Congreso Internacional de Destilados 3er Lugar Margarita - Venezuela

2015 Loolapaloosa  5to Lugar Milan - Italia

2016 3er TORNEO FLAIR BARTENDER SANTA ANA 1er Lugar Bogota - Colombia

Promo Participacion

2017 Competencia Nacional Bartender de Venezuela 2do Lugar Caracas - Venezuela

2017 Panamericano IBA Raul Guzman 7to Lugar  Punta Cana - República Dominicana

2018 Gamework Bartending Flair 5to Lugar Las Vegas - Estados Unidos

2018 Art Basel Wheatley Vodka Competition 1er Lugar Wynwood - Estados Unidos

2019 Jurado de competencia Flair Bartender Congreso IBA.

Prensa y TV 

 World's Best Mixologists Of October 2021

 Canal i Entrevista RAUL BARTENDER

 Show en Televen
 EN VENEZUELA, EL FLAIR TIENE ROSTRO: RAÚL GUZMÁN!
 Panamericano de Cocteles y Bartenders 2017

Curiosidades 
Raul bartender aparece en el video del El Rubius con mas de 17 millones de reproducciones, mostrando su gran talento con las botellas.

Vida privada 
En 2021 Contrae matrimonio con la modelo de Instagram y tambien bartender Justine Duong

Enlaces externos 
 en Youtube

RAUL BARTENDER en Instagram

RAUL BARTENDER en Tiktok

RAUL BARTENDER en Facebook

RAUL BARTENDER en Twitter

Referencias 

Bares
Hostelería
Cócteles
Bebidas alcohólicas
Bebidas
YouTube
Tiktokers
Streaming
Instagram